Die Saison 2006/2007 war die 15. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die dreizehnte Saison als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich der Spandauer SV, der damit in die Oberliga Nordost aufstieg. Die Eröffnungsspiele fanden am 12. August 2006 statt. Der letzte Spieltag fand am 3. Juni 2007 statt. Von 9. Dezember 2006 bis 4. Februar 2007 gab es eine Winterpause.

Tabelle

Quelle 
 
 

Fußballsaison 2006/07
2006